Иордановка () — село в Бессарабском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

Этимология 
Село существует как минимум с 1839 года. Название Иордановка происходит от фамилии землевладельца Иордана, владевшего данными землями в 19 веке.

География 
Село Иордановка расположено на правом берегу реки Когыльник примерно в 8 км к северу от города Бессарабка. Восточнее села проходит молдавско-украинская граница. Ближайшие населённые пункты — сёла Карабетовка и Абаклия. Через село проходит автодорога R3.

Высота населённого пункта - 61 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Иордановка проживает 930 человек (455 мужчин, 475 женщин).

Этнический состав села:

По данным переписи населения 2014 года, в селе Иордановка проживает 761 человека (376 мужчин, 385 женщины)

Преобладающий этнический состав села:

Молдаване - 565 человек - 74.7%

Румыны - 187 человек - 24.7%

Достопримечательности 
В селе действует храм.

Примечания 

Населённые пункты Бессарабского района